Straßkirchen ist der Ortsname von

 Straßkirchen, Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Straßkirchen (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Straßkirchen (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern